El Torneig de Birmingham 2016, oficialment conegut com a Aegon Classic Birmingham 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 35a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 de juny de 2016 al Edgbaston Priory Club de Birmingham, Anglaterra.

L'estatunidenca Madison Keys va celebrar el seu debut en el Top 10 del rànquing individual guanyant el segon títol del seu palmarès. La txeca Barbora Strýcová va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016